Piątnica – gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie łomżyńskim
 Piątnica – część Legnicy

Zobacz też 
 Dekanat Piątnica, Piątnica Poduchowna, Piątnica Włościańska